Boufflers bezeichnet

 die französische Gemeinde Boufflers in der Region Hauts-de-France

Boufflers ist der Familienname oder Titel folgender Personen aus der Familie Boufflers
 Amélie de Boufflers, französische Adlige, Herzogin von Lauzun, Herzogin von Biron 
 Charles François de Boufflers-Remiencourt (1680–1743), französischer Adliger und Militär
 Charles Marc Jean de Boufflers-Remiencourt, französischer Adliger und Militär
 Édouard de Boufflers-Rouverel (1722–1764), französischer Adliger und Militär
 François II. de Boufflers († 1668), französischer Adliger und Militär
 Joseph Marie de Boufflers (1706–1747), französischer Adliger und Militär 
 Louis Édouard de Boufflers-Rouverel (1746–1795), französischer Adliger und Militär 
 Louis-François de Boufflers (1644–1711), französischer Feldherr und Marschall von Frankreich
 Louis François de Boufflers-Remiencourt (1714–1752), französischer Adliger und Militär
 Marie Françoise Catherine de Beauvau-Craon, Marquise de Boufflers (1711–1786), Mätresse von Stanislaus I. Leszczyński
 Stanislas de Boufflers  (1738–1815), französischer Schriftsteller und Verwaltungsbeamter lothringischer Herkunft